Carlos Fernandes, ou Fernández, peut désigner :
 Carlos Fernández Casado (1905-1988), ingénieur civil espagnol ;
 Carlos Fernandes (1938-), joueur de tennis brésilien ;
 Carlos Fernandes (1978-), joueur de football portugais ;
 Carlos Fernandes (1979-), joueur de football angolais ;
 Carlos Fernández Luna (1996-), joueur de football espagnol ;
 Carlos Fernandes, homme politique santoméen.

Voir aussi